Ganghofer est un nom propre allemand qui peut désiger :

 Ludwig Ganghofer (1855 - 1920), écrivain bavarois ;
 Ganghofer est un des surnoms de l'architecte gothique Jörg von Halspach ( - 1488).
 (17484) Ganghofer, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.